Коштангалія:

Коштангалія (Кантемірський район), Молдова
Коштангалія (Чимішлійський район), Молдова